Il doppio  dell'ASB Classic 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.
Marija Korytceva e Lilia Osterloh erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

In finale, Nathalie Dechy e Mara Santangelo hanno battuto Nuria Llagostera Vives e Arantxa Parra Santonja, 4–6, 7–63, 12–10.

Teste di serie

  Jill Craybas  /   Marina Eraković (primo turno)
 Shahar Peer /  Caroline Wozniacki (quarti)

 Kacjaryna Dzehalevič /  Vladimíra Uhlířová (primo turno) 
 Chan Yung-jan /  Anastasija Pavljučenkova (semifinali)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni

ASB Classic 2009